IHOP bezeichnet:

 iHOP (Datenbank), eine medizinische Datenbank
 IHOP (Restaurantkette), die amerikanische Restaurantkette International House of Pancakes
 International House of Prayer, Gebetszentren in Kansas City (USA) und anderen Orten

IHOP